Monza (stad), een Italiaanse stad
Autodromo Nazionale Monza, een circuit in deze stad
Associazione Calcio Monza, een voetbalclub uit deze stad
 Monza e Brianza, een Italiaanse provincie (regio Lombardije)
 Monza (band), een Belgische band
 Monza (Duitse band), een Duitse band
 Opel Monza, een model van het Duitse automerk
 Monza (geslacht), een geslacht van vlinders

Personen:
 Carlo Ignazio Monza (†1739), Italiaans componist